Mien, Yao – lud żyjący w Azji Południowo-Wschodniej
 język mien – język tej grupy etnicznej
 Mien – jezioro meteorytowe w Szwecji
 (7706) Mien – planetoida

Zobacz też 
 Mień